

Cinema 
 Sis – film del 1914
 Sis – cortometraggio del 1915 diretto da George Ridgwell
 Sis – film del 1988 diretto da Zülfü Livaneli
 Squadra investigativa speciale S.I.S. giustizia sommaria – film del 1993 diretto da Mark L. Lester

Geografia 
 Sis – comune dell'Armenia
 Sis – comune dell'Azerbaigian
 Sis – città della Regione dell'Azarbaijan orientale (Iran)
 Sis – antico nome della capitale del Regno armeno di Cilicia, oggi città di Kozan (Turchia)

Informatica 
 .sis – formato eseguibile di file per sistemi operativi Symbian

Marina 
 Sis – traghetto della flotta della compagnia croata Jadrolinija, costruito nel 1974

Persone 
 Ustadh Sis (VIII secolo) – eresiarca persiano e leader ribelle all'autorità arabo-islamica

Personaggi 
 Sis – personaggio del manga e anime Carletto il principe dei mostri

Sigle 
 Schengen Information System – un sistema di database integrati fra i paesi area Schengen per mantenere dei controlli a seguito dell'abbattimento delle frontiere
 Secret Intelligence Service – l'agenzia di spionaggio per l'estero della Gran Bretagna, soprannome affibbiato a chi usa droghe pesanti in maniera eccessiva
 Edificio SIS – quartier generale del Secret Intelligence Service (SIS o MI6) dal 1994, situato a Vauxhall Cross, Londra
 Secret Intelligence Service – durante la Seconda guerra mondiale era il servizio dell'FBI per le operazioni in America latina
 Signal Intelligence Service – servizio dell'Esercito degli Stati Uniti d'America preposto alla decrittazione di messaggi in codice
 Servizio Informazioni e Sicurezza della Marina – vedi Storia dei servizi segreti italiani e Spionaggio
 Silicon Integrated Systems – un'azienda produttrice di hardware
 Società Italiana di Statistica – associazione degli statistici italiani
 Swedish Institute for Standards – organizzazione di standardizzazione svedese, con sede a Stoccolma

Sport 
 SIS Roma (Sistemi Integrati per lo Sport) – società sportiva italiana di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e nuoto pinnato, nata nel 2008

Pagine correlate 
 Sys

Altri progetti